Larutia — рід сцинкоподібних ящірок родини сцинкових (Scincidae). Представники цього роду мешкають в Південно-Східній Азії.

Види 
Рід Larutia нараховує 9 видів:
 Larutia kecil Fukuyama, Hikida, Hossman, & Nishikawa, 2019
 Larutia larutensis (Boulenger, 1900)
 Larutia miodactyla (Boulenger, 1903)
 Larutia nubisilvicola Chan-ard, Cota, Mekchai & Lhaoteaw, 2011
 Larutia penangensis Grismer et al., 2011
 Larutia puehensis Grismer, Leong, & Yaakob, 2003
 Larutia seribuatensis Grismer, Leong, & Yaakob, 2003
 Larutia sumatrensis (Bleeker, 1860)
 Larutia trifasciata (Tweedie, 1940)

Примітки 

Сцинкові
Роди плазунів